Хозницы — название населённых пунктов в России:

 Хозницы — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Хозницы — деревня в Ярославском районе Ярославской области.